«Отсутствующий» () — фильм режиссёра и сценариста Марко Бергера, история 16-летнего юноши, влюбившегося в своего тренера по плаванию.

Сюжет 
Во время занятий в бассейне Мартин травмировал глаз. Себастьян, тренер по плаванию, сопровождает парня в больницу и после посещения окулиста предлагает отвезти его домой. Но Мартин объясняет, что обстоятельства сложились так, что сегодня ему негде ночевать. Себастьяну ничего больше не остаётся, как пригласить ученика на ночлег к себе. На следующий день тренер узнает, что юноша солгал, но не может понять истинные мотивы и намерения Мартина, который без ума влюблён в своего наставника.

В ролях

Призы и номинации 
Фильм номинировался на следующие награды и получил призы:

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Марко Бергера
Фильмы — лауреаты премии «Тедди»
Фильмы-драмы Аргентины
Фильмы Аргентины 2011 года
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы-участники 61-го Берлинского международного кинофестиваля
Фильмы ЛГБТ-тематики Аргентины
Фильмы о гомосексуальном спорте